wybierak – w automatyce, urządzenie stosowane do przełączania styków
 wybierak – w budownictwie, osprzęt roboczy do kopania